Серге́й Серге́евич Каза́нцев () — советский и российский , народный художник Российской Федерации (2007), член-корреспондент Российской Академии художеств. Живет и работает в Москве и Подмосковье.

Биография 
Родился в многодетной семье в старинном Русском городе Александров. Отец работал на железной дороге финансистом, имел Орден Ленина. Мама была домохозяйкой, происходила из семьи крестьян-кузнецов. Сергей Сергеевич окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище (1962-1967 гг.) и Московский Государственный художественный институт им. В.С. Сурикова (1968-1974 гг.). Дипломную работу выполнял в мастерской профессора Н.В. Томского.

С 1974 по 2008 гг. - член Московского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». С 2008 года член Региональной общественной организации «Московский союз художников».

Почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» получил 20 августа 1993 г. Звание «Народный художник Российской Федерации» – 10 декабря 2007 г. В 2019 году Сергей Казанцев получил звание члена-корреспондента Российской академии художеств.

Произведения Сергея Казанцева находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея музыкальной культуры, других музеях России, Грузии, Украины, а также в частных коллекциях Австрии, Италии, Германии, Великобритании, Греции, Польши, Америки и России.

Самая большая коллекция его работ экспонируется в творческой мастерской скульптора в Подмосковье, в д. Борзые Истринского района. Здесь расположен парк скульптур и галерея художника.

О творчестве 
Скульптура Сергея Казанцева органично вошла в художественную среду современного мира. Он ставит перед собой основную задачу - помочь современнику увидеть красоту подаренного Всевышним пространства. Видимо поэтому, основным материалом он выбирает мрамор, обрекая себя на трудоемкую работу в белом православном материале. 

Наряду с официальными композициями – мемориал «Великой Победы» в Шексне (1984), мемориал «ОМОН» в Москве (2003), композиция «Прометей» в Москве (мрамор, 1998), композиция «Пьета» в Югорске (мрамор, 2001), памятник «Уго Чавес» в Венесуэле (бронза, гранит, 2016), памятник «И.С. Тургенев» в Москве (бронза, гранит, 2018), скульптор много труда вкладывает в парковую скульптуру. 

В парке, созданном Сергеем Казанцевым в Истринском районе Московской области, собрана коллекция авторских композиций: «Сергий Радонежский» (2007), «Дмитрий Ростовский» (2009), «Богоматерь Оранта» (2005), «Леонардо да Винчи» (2003), «Богоматерь Неопалимая Купина» (2004), «А.П. Чехов и И. И. Левитан» (2008), «Пересвет» (2007), «Наши деды – славные победы» (2005) и многие другие. 

Особенно впечатляют авторские композиции парковых скульптур из белого и пуштулимского мрамора: «Троица» (пуштулимский мрамор, 2008), «Огонь» (пуштулимский мрамор, 2014), «Шестикрылый Серафим» (мрамор, 2008), «Яблоня» (мрамор, 2015), «Ева» (мрамор, 2011), «Сон» (мрамор, 2013), «Источник» (мрамор, 2008), которые поражают своим масштабом и мастерством обработки камня. 

Высокая духовность и поэтическая идея людей созидающих воплощены в четырехметровых блоках из итальянского каррарского мрамора – «Муза и Созидатель» (2018). Парк скульптур Сергея Казанцева часто посещают экскурсии, там проводятся мастер-классы для детей по лепке и рисунку, организуются тематические вечера и театральные постановки. 

В 2019 в Сестрорецке (Ленинградская область) скульптор установил уникальный мемориал, выполненный в граните габор с высеченными рельефами «Святая Троица Андрея Рублева», «Апостол Пётр и Апостол Павел», «Семейная фотография» и «Шестикрылый Серафим».

По словам Ирины Черковской, «если разглядывать сразу несколько работ художника, замечаешь тонкую обработку материала, внимательно отобранную форму, выразительность образов… Для осмотра его скульптур не нужны большие дистанции и какая-то особая среда, потому что они по-человечески близки нам и возвышенны. Женские фигуры особенно поэтичны: рядом с ними каждому человеку хочется расправить плечи и стать хоть на миг лучше».

Семейное положение 
Супруга - Казанцева (Марначева) Наталья Михайловна 

Дочери: Мария (1975), Екатерина (1976), Елена (1987)

Основные работы 
 Все работы на официальном сайте скульптора https://sculptorkazantsev.ru/catalog/
скульптура «Пробуждение» (мрамор, 1988),
 скульптура «Атлантида» (мрамор, 1989),
 скульптурная композиция «Рождение Афродиты» (мрамор, 1991),
 скульптура «Волна» (мрамор, 1993),
 скульптура «Миланская весна» (каррарский мрамор, 1993),
 скульптура «Возрождение» (мрамор, 1996),
 скульптура «Прометей» (мрамор, 1998),
 скульптурная группа «Времена года» (мрамор, 1999),
 скульптурная композиция «Пьета» (мрамор, 2001),
 памятник Уго Чавесу (Венесуэла, 2016),
 памятник И. С. Тургеневу (Москва, 2018),
 автор знака лауреата премии Международного Фонда единства православных народов.

Награды 
 Бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1982).
 Серебряная медаль Академии художеств СССР (1989).
 Медаль «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» (2003).
 Медаль «150 лет Западному военному округу» (2015).
 Лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (2015).
 Народный художник Российской Федерации (2007).
 Заслуженный художник Российской Федерации (1993).

Литература 
Все публикации на официальном сайте скульптора https://sculptorkazantsev.ru/publikaczii/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт скульптора

Члены-корреспонденты РАХ
Члены Союза художников СССР
Выпускники МГХИ им. Сурикова